Gur steht für:
 Gur-Sprachen, Sprachgruppe in Westafrika
 Gur (auch Ger (chassidische Bewegung)), ursprünglich polnisch-jüdische Bewegung
 Gur (auch Guhr),  niederdeutscher Volksausdruck für „feuchte, aus dem Gestein ausgärende Masse“, siehe Kieselgur
 Firuzabad, iranische Stadt

Flüsse in Russland:
 Gur (Amur), Nebenfluss des Amur
 Gur (Samur), Nebenfluss des Samur
 Gur (Seikimnjan), Nebenfluss des Seikimnjan

Personen:
 Aliza Gur (* 1944), israelische Schauspielerin und ehemaliges Model
 Batya Gur (1947–2005), israelische Schriftstellerin
 Ephraim Gur (* 1955), israelischer Politiker und Minister
 Mordechai Gur (Mordechai „Motta“ Gur; 1930–1995), israelischer Generalleutnant und Politiker der Arbeiterpartei (Awoda)
 Noa Ben-Gur, österreichische Songwriterin

GUR steht für:
 HUR (Geheimdienst), ukrainischer Militär-Nachrichtendienst

Siehe auch:
 Gurr
 Guhr